Касл-Болдвин (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Слайго (провинция Коннахт) у трассы .

Примечания 

Населённые пункты графства Слайго